Ladyhawk, signifiant en anglais la « dame Faucon », peut désigner : 
Ladyhawke, la femme de la nuit, un film fantastique américain réalisé par Richard Donner en 1985 ;
 Ladyhawke, de son vrai nom Phillipa Brown, une chanteuse néo-zélandaise ;
 , un groupe de musique indie rock canadien formé en 2004.